Белый корабль:

 Белый корабль — короткий рассказ американского писателя Говарда Ф. Лавкрафта
 Белый корабль — административное здание в городе Кырджали (Болгария)
 Белый корабль — корабль, потерпевший крушение 25 ноября 1120 г. в проливе Ла-Манш у берегов Нормандии
 Белый корабль — кинофильм режиссёра Роберто Росселлини (1941).